«Сердце» — студийный альбом группы «Калинов Мост», записанный в конце 2008 года и изданный в 2009 году фирмой грамзаписи Navigator Records.

Об альбоме 
Альбом посвящён памяти Ольги, покойной жены Дмитрия Ревякина, умершей в 2005 году.
В альбом вошли песни, написанные в разное время, начиная с 1991 года, ранее не издававшиеся. В композиции «Блеснёт» была использована музыкальная тема из песни «House Of The Rising Sun».

Список композиций

Участники записи 
 Дмитрий Ревякин — вокал, акустическая гитара
 Андрей Баслык — бас-гитара, бэк-вокал
 Виктор Чаплыгин — барабаны, перкуссия, бэк-вокал
 Константин Ковачев — гитара, мандолина, гусли, лютня

Примечания

Ссылки 
 «Сердце» — пресс-релиз
 «Сердце» на сайте Discogs.com
 «Сердце» на сервисе «Яндекс музыка»

Альбомы группы «Калинов Мост»